

Geografie
 Een dorpsplein is (vaak) een centraal gelegen plein in een dorp, zoals in;
 Dorpsplein (Amsterdam)
 Dorpsplein (Austerlitz)
 Dorpsplein (Duivendrecht)
 Dorpsplein (Haarlemmerliede)
 Dorpsplein (Leimuiden)
 Dorpsplein (Vijfhuizen)
 Dorpsplein (Vleuten)
 Dorpsplein (Zandvoort)
 Dorpsplein (Nisse)
 Dorpsplein (Bellingwolde)
 Dorpsplein (Aagtekerke)
 Dorpsplein (Zuiddorpe)

Kunst
Dorpsplein (Droochsloot)

Overig
 Dorpsplein (codenaam), een codenaam die werd gebruikt bij de Nederlandse Stay-Behindorganisatie O&I.